Polenski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Polenski (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Hermann Polenski († 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer